Farmville Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Farmville Historic District (Farmville, North Carolina), NRHP-ID 93001121
 Farmville Historic District (Farmville, Virginia), NRHP-ID 89001822